Љубомир Тодоровић (Београд, 28. март 1959) био je југословенски и српски филмски и позоришни глумац.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е_
|-
| 1981. || Светозар Марковић (ТВ серија) || /
|-
| 1983. || Переат (кратки филм) || /
|-
| 1984. || Пејзажи у магли || Стив
|-
| 1985. || Шест дана јуна || Мирсад
|-
| 1986. || Сиви дом (ТВ серија) || Петко
|-
| 1987. || Човек у сребрној јакни (ТВ мини серија) || Убица
|-
| 1987. || Криминалци || Омер
|-
| 1987. || Телефономанија (ТВ кратки филм) || Пера
|-
| 1989. || Донатор || Ерих Шломовић
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.е
|-
| 1990. || Иза зида (ТВ филм) || Стив
|-
| 1991. || Боје слепила (ТВ филм) || Адам Бабић
|-
| 1994. || Голи живот (ТВ серија) || Стражар 1
|-
| 1994. || Вуковар, једна прича || Војник
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.е
|-
| 2002. || Лавиринт || Доктор
|-
| 2002. || Лавиринт (ТВ серија) || Доктор
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.е
|-
| 2010. || -{Tilva Ros}- || Стефанов тата
|-
| 2013. || Равна Гора || Немачки официр 1
|-
| 2016. || Упркос снегу || Чувар архиве
|-
| 2017. || -{Mayhem}- || 
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1959.
Српски глумци
Југословенски глумци
Глумци из Београда